Catedral de Gibraltar puede hacer referencia a:
 la catedral de la diócesis anglicana de Gibraltar, Catedral de la Santísima Trinidad; o
 la catedral de la diócesis católica de Gibraltar, Catedral de Santa María la Coronada.